Wolfgang Weidlich ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Weidlich (Verleger) (1928–2019), deutscher Verleger
 Wolfgang Weidlich (Physiker) (1931–2015), deutscher Physiker